Шеврёль, Мишель (Michel Chevreul; 1754—1845) — французский врач, отец химика М. Э. Шеврёля.
 Шеврёль, Мишель Эжен (1786—1889) — французский химик, сын врача М. Шеврёля.

См. также 
 Шеврёй

Примечания